Пуэрто-Сегуро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Аррибес.  Занимает площадь 29,38 км². Население — 79 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 126 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки